Hong kan som auktorsförkortning betyda:

 Yong Hong
 De Yuan Hong
 Soon Gyu Hong
 Suk Pyo Hong
 Xiao-yue Hong

Robotskapade auktorsförkortningar